Elektronisch handapparaat, een kleine computer
 Handheld (telefonie), de tegenhanger van handsfree bellen
 Draagbare spelcomputer, in het Engels handheld genoemd